Wahlkreis 143 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 143
 Landtagswahlkreis 143